Osoby o tym nazwisku:
 Bogusław Grużewski – litewski ekonomista
 Florian Grużewski – polski ziemianin, sztygar naftowy
 Jakub Kazimierz Grużewski – polski urzędnik
 Juliusz Grużewski – uczestnik powstania listopadowego
 Mieczysław Grużewski – polski wojskowy